Saint-Raphaël kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Raphaël, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Raphaël, Var, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Haiti 

 Arrondissement de Saint-Raphaël, arrondissement, Nord, 
 Saint-Raphaël, Haiti, kommun i arrondissement de Saint-Raphaël, 
 Saint-Raphaël (ort i Haiti), Nord,

Kanada 

 Saint-Raphaël (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches,